Crăciunești poate fi:
 Moldova
 Crăciunești, Vaslui
 Muntenia
 Crăciunești, Dâmbovița
 Buda Crăciunești, Buzău
 Transilvania
 Comuna Crăciunești, Mureș
 Crăciunești (Nyárádkarácsony (Nyárád-Karácsony)), o localitate și o comună în județul Mureș, România
 Biserica de lemn din Crăciunești
 Crăciunești (Tiszakarácsonyfalva (Tisza-Karácsonyfalva), Karácsonyfalva), o localitate în comuna Bocicoiu Mare (Újbocskó), județul Maramureș, România
 Crăciunești (Krecsunesd), Hunedoara

Vezi și 
 Crăciunescu
 Crăciunei
 Crăciunel
 Crăciun (dezambiguizare)

Toponime românești